Woost ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Woost (* 1958), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Cleveland
 Thea Woost (1931–2012), deutsche Politikerin (SPD), MdHB